

Biografia
Fu il primogenito della famiglia Festa i cui figli, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, si dedicarono con profitto alla musica. Suo padre era Giuseppe Andrea Festa il quale "imparò a suonare il violino prima in Altamura e poi al Conservatorio di Musica di Napoli". Il padre di Andrea, pur non eccellendo nell'arte di violinista, ebbe il merito di insegnare la musica ai suoi dieci figli maschi "popolando la provincia di ottimi professori di musica". Secondo quanto riportato dallo storico Ottavio Serena (1895), Andrea Festa "fu abile Maestro di Cappella e compose molte lodate musiche sacre e teatrali".

Alcune informazioni sulla vita e le opere dei Festa sono riportate nel manoscritto di Luca de Samuele Cagnazzi Notizie varie di Altamura oltre che da Francesco Florimo in una sua opera, in cui afferma che due opere di Andrea Festa ('Il Medico' e Li Burlati) furono cantate nel 1767 nel Teatro Conservatorio di Sant'Onofrio di Napoli.

Opere
Il Medico
Li Burlati

Note

Bibliografia
, manoscritto conservato presso la biblioteca Archivio Biblioteca Museo Civico (A.B.M.C.) di Altamura.

Voci correlate
Giuseppe Festa
Ludovico Festa
Fabrizio Festa
Francesca Maffei Festa
Giuseppe de Porcaris

Altri progetti 

Compositori altamurani